Giochi della XXXIII Olimpiade – competizione sportiva che si svolgerà a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto 2024
 XVII Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva che si svolgerà a Parigi dal 28 agosto all'8 settembre 2024